Устър (, МФА: ), неправилно произнасяно като Уорчестър, може да се отнася за:

 градове
 Устър, Англия, Обединено кралство (административен център на британското церемониално и неметрополно графство Устършър, неправилно произнасяно като Уорчестършайър), от който са производни всички други топоними
 Устър (Масачузетс), САЩ
 Устър (Върмонт), САЩ
 Устър (Ню Йорк), САЩ
 Устър (Охайо), САЩ
 Устър (Уисконсин), САЩ
 Устър (Западен Кейп), Западен Кейп, Южна Африка

 окръзи в САЩ
 Устър (окръг, Масачузетс)
 Устър (окръг, Мериленд)

 други
 уустършърски сос (), също уустърски сос или сос Уорчестър – кисело-сладък, леко пикантен ферментирал английски сос, приготвян от оцет, захар, риба и подправки